Казнить нельзя помиловать:
 Казнить нельзя помиловать — распространённое крылатое выражение
 Казнить нельзя помиловать (фильм) — фильм 2007 года режиссёра Михаила Апарцева